Gumu bezeichnet:

 Gumu (Wenshan) (古木镇), Großgemeinde der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Gumu (Gêrzê) (古姆乡), Gemeinde im Kreis Gêrzê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China